Terzet - een dichtvorm
 Terzet - een compositie voor drie muzikanten